Оро́мия (, ) — один из 11-ти регионов (штатов) Эфиопии. Административный центр — де юре Аддис-Абеба, де факто Назрет (Адама). Граничит с Кенией и Южным Суданом.

До XXI века административным центром Оромии являлся город Аддис-Абеба, название которого на языке оромо звучит как Финфин. Перенос административного центра Оромии в Адаму вызвал многочисленные споры. 10 июня 2005 года Демократическая Организация народа Оромо, которая является частью правящей коалиции в стране, заявила, что намерена перенести административного центра Оромии назад в Аддис-Абебу.

Население 
По данным переписи 2007 года население региона составляет 27 158 471 человек: 13 676 159 мужчин и 13 482 312 женщин. Городское население насчитывает 3 370 040 человек (11,3 %). Средняя плотность населения составляет 76,93 чел/км². В регионе насчитывается 5 590 530 отдельных хозяйств, таким образом, в среднем приходится 4,8 человек на одно хозяйство (3,8 человек — в городских хозяйствах и 5,0 человек — в сельских хозяйствах).

Этнические группы включают: оромо (87,8 %), амхара (7,22 %), гураге (0,93 %) и др. Основной язык региона — оромо, на нём говорят 83,5 % населения; около 11 % говорит на амхарском. 47,6 % населения — мусульмане; 30,4 % — христиане-монофизиты; 17,7 % — протестанты; 3,3 % придерживаются традиционных религиозных воззрений. Религиозная картина в городских районах сильно отличается: христиане-монофизиты здесь составляют 51,2 %; мусульмане — 29,9 %; протестанты — 17,5 %; другие религиозные группы — 1,5 %.

По данным прошлой переписи 1994 года население региона составляло 18 732 525 человек: 9 371 228 мужчин и 9 361 297 женщин. Городское население насчитывало 621 210 человек (14 %).

Согласно данным CSA на 2004 год, доступ к чистой питьевой воде имеют только 32 % населения (23,7 % в сельской местности и 91,0 % в городах). Уровень грамотности составляет 61,5 % для мужчин и 29,5 % для женщин. Детская смертность составляет 76 на 1000 родившихся (почти одинакова с средним по стране показателем 77 на 1000).

Административное деление 
 Адама (Adama)
 Арси (Arsi)
 Бале (Bale)
 Борена (Borena)
 Бураю (Burayu)
 Восточное Харарге (Misraq Hararghe)
 Восточная Шоа (Misraq Shewa)
 Восточная Велега (Misraq Welega)
 Гуджи (Guji)
 Хоро-Гудру-Велега (Horo Gudru Welega)
 Иллубабор (Illubabor)
 Джимма (Jimma)
 Джимма-специальная зона (Jimma Special-Zone)
 Келем-Велега (Kelem Welega)
 Оромия (Oromia)
 Северная Шоа (Semien Shewa)
 Юго-Западная Шоа (Debub Mirab Shewa)
 Западный Арси (Mirab Arsi)
 Западное Харарге (Mirab Hararghe)
 Западная Шоа (Mirab Shewa)
 Западная Велега (Mirab Welega)

Примечания

Ссылки 
 http://www.oromiya.gov.et/
 https://web.archive.org/web/20080530003828/http://www.ocha-eth.org/Maps/downloadables/OROMIYA.pdf
 https://web.archive.org/web/20070927204328/http://www.dppc.gov.et/downloadable/map/administrative/Atlas_Oromiya.pdf
 https://web.archive.org/web/20080617164544/http://www.ethiopar.net/type/English/basinfo/infoormy.htm

Регионы Эфиопии